P60 steht für:
 Simca Aronde (P60)
 Trabant 600

 steht für:
 Papyrus 60